Géza (historiska former: Gyejcsa, Geyza, Geisa, Geicha, Geythsa, Geisce, Geche, Gyesse, Deyche, Jeóvics, Geuca, Geuza, Geusa) är ett ungerskt namn. Bland personer med namnet märks:
Géza (ungersk furste), född 949, död 997
Géza I
Géza II
Géza Balkay
Géza Anda 
Géza Thinsz

Mansnamn